Главни чланак: Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2010.

Титулу из претходне године одбранила је Ким Клајстерс. Серена Вилијамс је прва тенисерка на врху ВТА листе која, због опоравка после операције стопала, није учествовала на Отвореном првенству САД од 1975. године када је почело рангирање.

Списак носилаца 

  Каролина Возњацки (полуфинале)
  Ким Клајстерс (шампионка)
  Винус Вилијамс (полуфинале)
  Јелена Јанковић (треће коло)
  Саманта Стосур (четвртфинале)
  Франческа Скјавоне (четвртфинале)
  Вера Звонарјова (финале)
  Ли На (прво коло)
  Агњешка Радвањска (друго коло)
  Викторија Азаренка (друго коло, предала меч)  Светлана Кузњецова (четврто коло)
  Јелена Дементјева (четврто коло)
  Марион Бартоли (друго коло)
  Марија Шарапова (четврто коло)
  Јанина Викмајер (четврто коло)
  Шахар Пер ''(четврто коло)

<li> Нађа Петрова (прво коло)
<li> Араван Резај (друго коло)
<li> Флавија Пенета (треће коло)
<li> Анастасија Пављученкова (четврто коло)
<li> Ђе Џенг (друго коло)
<li> Марија Хосе Мартинез Санчез (друго коло)
<li> Марија Кириленко (треће коло)
<li> Данијела Хантухова (треће коло)
<li> Александра Дулгеру (треће коло)
<li> Луција Шафаржова (прво коло)
<li> Петра Квитова (треће коло)
<li> Алиса Клејбанова (друго коло)
<li> Аљона Бондаренко (треће коло)
<li> Јарослава Шведова (прво коло)
<li> Каја Канепи (четвртфинале)
<li> Цветана Пиронкова (друго коло)

 Жреб 

 Финале 
{{Тенис-8 играча и 3 сета
| RD1=Четвртфинале
| RD2=Полуфинале
| RD3=Финале

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Каролина Возњацки
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Доминика Цибулкова
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=5
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=31
| RD1-team3= Каја Канепи
| RD1-score3-1=3
| RD1-score3-2=5
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Вера Звонарјова
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5=6
| RD1-team5= Франческа Скјавоне
| RD1-score5-1=6<sup>5
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=3
| RD1-team6= Винус Вилијамс
| RD1-score6-1=7
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=5
| RD1-team7= Саманта Стосур
| RD1-score7-1=4
| RD1-score7-2=7
| RD1-score7-3=3
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Ким Клајстерс
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=5
| RD1-score8-3=6

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Каролина Возњацки
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=7
| RD2-team2= Вера Звонарјова
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3=3
| RD2-team3= Винус Вилијамс
| RD2-score3-1=6
| RD2-score3-2=6<sup>2
| RD2-score3-3=4
| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Ким Клајстерс
| RD2-score4-1=4
| RD2-score4-2=7
| RD2-score4-3=6

| RD3-seed1=7
| RD3-team1= Вера Звонарјова
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=1
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2=2
| RD3-team2= Ким Клајстерс
| RD3-score2-1=6
| RD3-score2-2=6
| RD3-score2-3= 
}}

 Горња половина 
 Група 1 

 Група 3 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
| RD1=1. коло
| RD2=2. коло
| RD3=3. коло
| RD4=4. коло

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Ј. Јанковић
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=7
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= С. Халеп
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=5

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А. Молик
| RD1-score03-1=6<sup>5
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=-{Q}-
| RD1-team04= М. Лучић
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ш. Скиперс
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=-{Q}-
| RD1-team06= А. Аманмурадова
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Корне
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=0
| RD1-seed08=31
| RD1-team08= К. Канепи
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3='6

| RD1-seed09=22
| RD1-team09=

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису 2010.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно